

Persone
 Harry Fujiwara, noto con il nome di Mr. Fuji – ex-wrestler, manager e attore statunitense
 Kamatari Fujiwara – attore giapponese
 Kei Fujiwara – attrice e regista giapponese
 Keiji Fujiwara – doppiatore giapponese
 Masahiko Fujiwara – matematico giapponese
 Norika Fujiwara – attrice e modella giapponese
 Tatsuya Fujiwara – attore giapponese
 Toshio Fujiwara – kickboxer giapponese
 Yoshiaki Fujiwara – attore e wrestler giapponese
 Fujiwara no Teika – poeta giapponese

Personaggi immaginari
 Hazuki Fujiwara – personaggio dell'anime Magica DoReMi
 Fujiwara-no-Sai – personaggio del manga e anime Hikaru no Go
 Takumi Fujiwara – personaggio del manga e anime Initial D
 Zakuro Fujiwara – personaggio del manga e anime Mew Mew - Amiche vincenti (nota come "Pam" nella versione italiana del cartone animato)
 Chika Fujiwara – personaggio del manga e anime Kaguya-sama: Love is War.

Altro
 Clan Fujiwara – clan giapponese
 Fujiwara-kyō – capitale del Giappone dal 694 d.C. al 710
 Saggio di Fujiwara – test chimico di riconoscimento
 6410 Fujiwara – asteroide della fascia principale